Marc Mecili Avit, emperador romà el 456
 Luci Mecili (tribú 471 aC), tribú de la plebs el 471 aC
 Luci Mecili (tribú), tribú de la plebs quatre vegades